Vassbotten kan syfta på:

 Vassbotten, Munkedals kommun –  en sjö i Munkedals kommun i Bohuslän
 Vassbotten, Tanums kommun – en av de många gränsövergångarna mellan Sverige och Norge
 Vassbotten, Vänersborgs kommun – en vik eller sjö som utgör Vänerns sydvästra spets